Il Konya İdman Yurdu era una società calcistica con sede ad Konya, in Turchia che militava nella TFF 1. Lig

Fondato nel 1923, il club venne sciolto nel 1981.

I colori sociali del club erano il bianco-verde.

Statistiche
TFF 1. Lig: 1971-1981

Palmarès

Competizioni nazionali

1970-1971

Stadio
Il club giocava le gare casalinghe al Konya Atatürk che può contenere 20.000 posti a sedere.

Collegamenti esterni

Società calcistiche turche
Calcio a Konya